En ornithologie, l'appellation Tangara des buissons peut désigner en français deux espèces d'oiseaux de la famille des Thraupidae :
 Chlorospingus ophthalmicus, l'espèce portant le nom normalisé de Tangara des buissons, aussi appelé Tangara à tête brune ou Chlorospingue des buissons ;
 Tangara vitriolina, aussi appelée Calliste vitriolin.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
  (article de biohomonymie principal)
 
 
 
 

Nom d'oiseau ambigu